Pjatychatky (ukrainisch , wörtlich etwa „Fünf kleine Häuser“) ist der Name einiger Orte in der Ukraine:

Stadt:
Pjatychatky und davon abgeleitet der Rajon Pjatychatky, Stadt in der Oblast Dnipropetrowsk

Dörfer:
Pjatychatky (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
Pjatychatky (Juriwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Juriwka
Pjatychatky (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
Pjatychatky (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
Pjatychatky (Mykolajiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw
Pjatychatky (Snamjanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka
Pjatychatky (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
Pjatychatky (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw

Ansiedlung:
Pjatychatky (Charkiw), Siedlung im Stadtrajon Kiew der Stadt Charkiw
Pjatychatky (Horliwka), Siedlung in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Horliwka